gemeenten in Tsjechië:
Křesín, regio Ústí nad Labem
Křešín (doorverwijspagina), regio's Vysočina en Midden-Bohemen